Solo un uomo – album di Mondo Marcio del 2006
 Solo un uomo – album di Niccolò Fabi del 2009
 Solo un uomo – singolo di Niccolò Fabi del 2009